La Segona Divisió 2019–20 també coneguda com a LaLiga SmartBank per raons d'esponsorització, va ser la 89a des del seu establiment. El torneig l'organitzava la Lliga de Futbol Professional, i aquesta temporada feu servir per primer cop el VAR.

El 12 de març de 2020, després que la majoria d'equips haguessin disputat 31 partits, la lliga fou suspesa per almenys dues setmanes a causa de la Pandèmia de COVID-19. La competició fou suspesa indefinidament el 23 de març. La temporada va recomençar el 10 de juny i inicialment es va planificar que acabé el 20 de juliol.

El 20 de juliol de 2020, dia final de la temporada regular, el partit Deportivo de La Coruña versus CF Fuenlabrada es va suspendre indefinidament degut al positiu en COVID19 de diferents jugadors del Fuenlabrada, cosa que va fer ajornar el final de la competició. El partit es va jugar, finalment, el dia 7 d'agost, amb una victòria 2–1 pel Deportivo.

Canvis d'equips

Estadis i localitzacions

Personal i espònsors

Classificació

Taula de classificació

Resultats

Posicions per jornada 
La taula mostra la posició en la classificació dels equips després de cada jornada. Per mantenir l'ordre cronològic, els partits ajornats no s'inclouen a la jornada en què estaven programats originalment, sinó que s'han afegit a la jornada en què foren realment jugats.

Play-offs de promoció 
Els equips classificats entre la 3a i la 6a posicions (llevat dels equips filials) varen prendre part en els play-offs d'ascens. L'anada de semifinals es va jugar el 13 d'agost i la tornada el 16 d'agost a casa de l'equip millor classificat. La final fou també a dos partits, l'anada el 20 d'agost i la tornada el 23 d'agost, a casa del millor classificat també.

Estadístiques de la temporada

Màxims golejadors

Trofeu Zamora 
El Trofeu Zamora es dona pel diari Marca al porter amb millor ràtio de gols encaixats per partit jugat. Els porters han d'haver jugat com a mínim 28 partits de 60 o més minuts per partit.

Hat-tricks 

(H) – Home ; (A) – Away

Premis

Referències

Enllaços externs 
 Web de la LFP

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 2020
Competicions futbolístiques del 2019